Quéré ist der Familienname folgender Personen:

 Agnès Bénassy-Quéré (* 1966), französische Ökonomin und Hochschullehrerin
 Catherine Quéré (* 1948), französische Politikerin
 Corinne Le Quéré, kanadische Klimawissenschaftlerin
 Mathias Quéré (* 1986), französischer Badmintonspieler
 Thomas Quéré (* ~1983), französischer Badmintonspieler